Салка — река в России, протекает в Меленковском районе Владимирской области. Устье реки находится в 261 км по левому берегу реки Ока. Длина реки составляет 23 км, площадь водосборного бассейна 106 км².

Исток реки в лесах в 7 км к юго-востоку от города Меленки. Река течёт на юго-восток, восток и северо-восток. Притоки - Нестерка, Лесендянка (левые). Впадает в Оку у села Ляхи.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от впадения реки Мокша до впадения реки Тёша, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010300112110000030244
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003024
 Код бассейна — 09.01.03.001
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Меленковского района
Притоки Оки (приток Волги)